Olga Jakovleva (1963), Russisch basketballer
 Olga Jakovleva (1986), Russisch basketballer